Hamlin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hamlin (Kansas)
Hamlin (Texas)
Hamlin (West Virginia)
West Hamlin